Carmencita – cortometraggio documentario diretto da William Kennedy Laurie Dickson (1894)
Carmencita – cortometraggio del 1897
Carmencita (The Cisco Kid) – film del 1931 diretto da Irving Cummings 
Carmencita – film del 1936 diretto da Lynn Shores 
Carmencita – personaggio della pubblicità ideato da Armando Testa